Cloaca (anatomie), een lichaamsopening bij sommige dieren
 Cloaca Maxima, een groot riool in Rome
 Cloaca (kunst), een installatie van de Belgische kunstenaar Wim Delvoye
 Cloaca (toneelstuk), een Nederlands toneelstuk uit 2002 geschreven door Maria Goos
 Cloaca (film), een Nederlandse speelfilm uit 2003 geregisseerd door Willem van de Sande Bakhuyzen